Lote ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Kiwanuka Lote (1938–2022), ugandischer Geistlicher und Erzbischof von Tororo
 Georges Lote (1880–1949), französischer Romanist
 René Lote (1883–1944), französischer Germanist und Résistant

Siehe auch:
 Lhote
 Lot